Алексе́й Абра́мов:
 Абрамов, Алексей Анатольевич (род. 1979) — белорусский футболист.
 Абрамов, Алексей Владимирович (род. 1951) — российский тренер по плаванию.
 Абрамов, Алексей Геннадьевич (род. 1988) — российский футболист.
 Абрамов, Алексей Сергеевич (1911—2000) — главный конструктор ОКБ-12, Герой Социалистического Труда.
 Абрамов, Алексей Фёдорович (1925—2010) — полный кавалер ордена Славы.